HK har flere betydninger:

 HK og Hk er en forkortelse

HK og Hk kan henvise til

 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, nu HK/Danmark
 Handel og Kontor i Norge – (fagforbund).
 Handknattleiksfélag Kópavogs – fodboldhold fra Island.
 Hestekræfter – en gammel enhed for effekt
 Hong Kong – en region i Kina, ofte forkortet HK
 Hovedkontor – ofte forkortet HK eller H.K.
 Sobolevrum Hk, i matematik